Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e David Johnson 5-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)
 Assente

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2000
ATP Tour 2000